Едмонтон 2014 — дев'ятий міжнародний шаховий турнір, який проходив з 20  по 29 червня 2014 року в місті Едмонтон  (Канада).

Категорія турніру — Х (середній рейтинг — 2481,7).

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на червень 2014 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Переможець 
 Василь Іванчук''

Посилання 

 Офіційний сайт турніру  
 Рейтинг ФІДЕ на червень 2014 року  
 Турнір на Chess-News.ru

Примітки 

Шахові турніри 2014
Шахи в Канаді
2014 у Канаді
Спорт в Едмонтоні